(575) Рената () — астероид главного пояса, который входит в состав семейства Марии. Он был открыт 19 сентября 1905 года немецким астрономом Максом Вольфом в обсерватории Хайдельберг в Германии.

Фотометрические наблюдения, проведённые в 1999 году в обсерватории Колорадо-Спрингс, позволили получить кривые блеска этого тела, из которых следовало, что период вращения астероида вокруг своей оси равняется 3,676 ± 0,002 часам, с изменением блеска по мере вращения 0,15 ± 0,01 m.

См. также 
 Список астероидов (501—600)
 Классификации малых планет
 Семейство Марии

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды Главного пояса
Семейство Марии
Астероиды, открытые Максом Вольфом
Астероиды диаметром от 2 до 40 км